Шалыги — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шалыги — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Шалыги — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Шалыги — деревня в составе города Чусовой Пермского края.